Галионка — фамилия. Известные носители:

 Галионка, Афанасий Яковлевич (1765-?) — Георгиевский кавалер; майор; № 2132; 26 ноября 1809.
 Галионка, Пётр Иванович — Георгиевский кавалер; полковник; № 8372; 26 ноября 1850.